Ла Каса де Пиједра има више значења:

 Ла Каса де Пиједра (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Каса де Пиједра, Кампос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Каса де Пиједра (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Каса де Пиједра (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Каса де Пиједра (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Каса де Пиједра (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Каса де Пиједра (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каса де Пиједра (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику